

Patronyme 
 Anne-Marie Staub (1914-2012), biochimiste française.
 Ernst-Volker Staub (1954-), terroriste allemand
 Florian Staub (1990-), escrimeur suisse
 France Staub (1920-2005), ornithologue, herpétologue et botaniste mauricien.
 Jean-Joseph Staub (1813-1891), facteur de pianos français.
 Marie-Clément Staub (1876-1936), religieux canadien, fondateur de la congrégation des sœurs de Sainte Jeanne d'Arc.
 Patrick Staub (né en 1967), skieur alpin suisse.
 Ralph Staub (1899-1969), cinéaste américain.
 Roger Staub (1936-1974), skieur alpin suisse.
 Rusty Staub (1944-2018), joueur de baseball américain.
Olivier Staub (né en 1967), photographe et réalisateur publicitaire canadien.

Divers 
 Staub, entreprise française de fabrication de matériel de mécanique puis de motoculture
 Staub, fabricant français de plats et cocottes en fonte émaillée, racheté en 2008 par Zwilling J. A. Henckels.

Homonymie de patronyme germanique